Les  Championnats d'Europe de natation en petit bassin, organisés par la LEN, se sont tenus à Espoo (Finlande) du 21 au .

Tableau des Médailles

Résultats

Hommes

Femmes

Liens externes 
  Les résultats, sur le site swimrankings.net

Notes et références

Navigation 

1992
Natation
Natation Petit bassin 1992
Sport à Espoo
Europe Petit bassin 1992
Europe Petit bassin
Sport en Finlande en 1992